Dönniges ist der Familienname folgender Personen:

 Helene von Dönniges (1843–1911), deutsche Schriftstellerin
 Wilhelm von Dönniges (1814–1872), deutscher Historiker und Diplomat